Сытник — должностное лицо, отвечающее за перевозку продовольствия в походе.
 Сытник — блюдо, приготовленное с помощью сыты.

Известные носители

А 
 
 Сытник, Артём Сергеевич (род. 1979) — украинский юрист.

В

Д, К, Н, Ю 
 Сытник, Денис Леонидович (род. 1986) — украинский футболист, нападающий клуба «Марсаскала».
 Сытник, Константин Меркурьевич (1926—2017) — украинский учёный и политический деятель, академик АН Украины.
 Сытник, Николай Константинович (род. 1960) — украинский журналист и общественный деятель.
 Сытник, Юлия Дмитриевна (Юлия Дмитриевна Зиверт; более известна как Zivert; род. 1990) — российская поп-певица.
 Сытник, Юрий Михайлович — Заслуженный пилот Российской Федерации.

См. также 
 Сытники
 Ситник (значения)